Nicola Leonardi (1979-) – rugbista a 15 italiano
 Nicola Leonardi (1988-) – pallavolista italiano